Filónome o Filonomea es el nombre de dos personajes de la mitología griega:

Filónome, la segunda mujer de Cicno, con la que se casó tras morir la primera, Proclea.
Filónome, la única hija de Arcadia y Níctimo, rey de Arcadia.